Барзі́-ан-Тьєра́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 55 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 305,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Барзі-ан-Тьєраш на сайті французького Національного інституту географії
 Барзі-ан-Тьєраш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барзі-ан-Тьєраш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена